Kubus (ruimtelijke figuur)
 Dobbelsteen
 Teerling (standerdmolen), een gemetseld blok, dat als een van de voeten van een standerdmolen dienstdoet
 Uitdrukking "de teerling is geworpen", zie Alea iacta est
 Teerling (Claudia de Breij), een cabaretshow uit 2014